Termenul „Malans” se poate referi la:

 Malans GR, comună în cantonul Graubünden, Elveția
 Malans SG, sat ce aparține de comuna Wartau, cantonul St. Gallen
 Malans, Doubs, comună în departamentul Doubs, Franța
 Malans, Haute-Saône, comună în departamentul Haute-Saône, Franța.